Le sigle SDLM peut désigner :

 Sciences de la matière ;
 en France, la convention collective de travail des entreprises de la « maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance, parcs et jardins, et activités connexes » ;
 Saba Democratic Labour Movement, un parti politique de l'île néerlandaise de Saba dans les Antilles ;
 Standard Depot Level Maintenance, dans le domaine de l'aviation ;
 System Design LSI Methodology, en informatique.

Sigle de 4 caractères